Detachment (frz. détacher = abgrenzen, entfernen) steht für:

 die Lösung eines Geschäftsobjekts bei Unternehmensanwendungen, siehe Enterprise JavaBeans
 eine tektonische Abscherungsfläche in der Geologie, siehe Abscherung (Geologie)
 Selbstentfremdung, Losgelöstheit von eigenen Erfahrungen, siehe Depersonalisation
 ein Filmdrama aus dem Jahr 2011, siehe Detachment (2011)

Ähnlich: Detachement als eine kleinere Truppenabteilung.